Sven Olsson (fotbollsspelare) kan syfta på

 Sven "Bleddy" Olsson (fotbollsspelare), svensk fotbollsspelare född 1889
 Sven "Generalen" Ohlsson (fotbollsspelare), svensk fotbollsspelare född 1888